Mogg ist der Familienname folgender Personen:

 Annunziata Rees-Mogg (* 1979), britische Politikerin, Abgeordnete im europäischen Parlament
 Edmund Rees-Mogg (1889–1962), britischer Politiker 
 Eduard Mogg, bayerischer Postmeister
 Herbert Mogg (1927–2012), österreichischer Komponist und Dirigent
 Jacob Rees-Mogg (* 1969), britischer Politiker
 Jesse Mogg (* 1989), australischer Rugby-Union-Spieler
 John Mogg (General) (1913–2001), britischer General
 John Mogg, Baron Mogg (* 1943), britischer Verwaltungsbeamter, Manager und Politiker
 Phil Mogg (* 1948), britischer Musiker
 Ursula Mogg (* 1953), deutsche Politikerin (SPD)
 Walter Mogg (* 1937), deutscher Politiker (SPD)
 William Rees-Mogg, Baron Rees-Mogg (1928–2012), britischer Politiker, Journalist und Manager

Siehe auch:

 Mog
 Mogk
 Mock
 Mok